|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Portorož (officieel Banka Koper Slovenia Open) van 2006 vond plaats van 18 tot en met 24 september 2006 in de Sloveense plaats Portorož. Het was de tweede editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Klára Koukalová was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Katarina Srebotnik strandde al in de eerste ronde.

De kwalificante Tamira Paszek uit Oostenrijk won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als zesde geplaatste Italiaanse Maria Elena Camerin in twee sets. Paszek wist voor het eerst in haar carrière een WTA-toernooi op haar naam te schrijven.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelhoudsters Anabel Medina Garrigues en Roberta Vinci hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Alle geplaatste teams bereikten de halve finale. Het eerste reekshoofd, Maria Elena Camerin en Emmanuelle Gagliardi, werd daar uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het als vierde geplaatste Tsjechische duo Lucie Hradecká en Renata Voráčová won het toernooi. Zij kregen de titel in de schoot geworpen doordat hun beoogde tegenstandsters in de finale forfait gaven. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Voráčová had daarnaast al een eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; Hradecká geen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Portoroz 2006
Portoroz